

Medlov, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Medlov, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie